Александр Стоянов:
 Стоянов, Александр Александрович (1879—1974) — геолог Геологического комитета, профессор в университетах США.
 Стоянов, Александр Афанасьевич (род. 1987) — украинский артист балета.
 Стоянов, Александр Васильевич (1918—1971) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.